Škof je lahho:

 Škof, stopnja posvečenja v krščanskih cerkvah
 Škof, pogost priimek v Sloveniji